Kleinschrift steht für:
 eine Schrift nur mit Kleinbuchstaben, siehe Minuskel
 das Schreiben nur mit den Kleinbuchstaben einer gemischten Schrift, siehe konsequente Kleinschreibung